Back to School steht für:

 Back to School, Originaltitel von Mach’s noch mal, Dad, US-amerikanischer Film von Alan Metter aus dem Jahr 1986
 Back to School (Mini Maggit), Musikstück der Deftones aus dem Jahr 2001
 Back to School – Gottschalks großes Klassentreffen, deutsche Spielshow mit Thomas Gottschalk